VOX TV, ugašena lokalna televizija koja je emitirala iz Zadra
 VOX (televizijska postaja), njemačka televizija
 Vox (tvrtka), tvrtka koji proizvodi glazbenu opremu
 Vox, vrsta vodke koja se proizvodi u Nizozemskoj